Willkür (zugehöriges Adjektiv willkürlich und daraus gebildet die Willkürlichkeit) steht für:
 Willkür (Recht), Rechtsanwendung ohne sachlichen Grund
 Willkür (Medizin), bewusste Kontrolle von Körperfunktionen
 im Verfassungsrecht verbotenes beliebiges Handeln von Staatsorganen, siehe Gleichheitssatz #Ungleichbehandlung von Sachverhalten / Willkürverbot
 die Willkürlichkeit in Sprachwissenschaft und Semiotik, siehe Arbitrarität
 Willkuer, eine deutsche Rockband

Siehe auch:
 willkürliche Stichprobe
 Danziger Willkür